Erfoud är en ort i Marocko.   Den ligger i provinsen Errachidia och regionen Meknès-Tafilalet, i den östra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Rabat. Erfoud ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Erfoud är platt. Runt Erfoud är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Erfoud är det största samhället i trakten. Trakten runt Erfoud är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Meknès-Tafilalet